Lusa kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lusa (kulle),

Kroatien 

 Brodarica, ort, Šibenik-Knins län, Grad Šibenik, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar